

Cinema
La gelosia – film del 1915 diretto da Augusto Genina
La gelosia – film del 2013 diretto da Philippe Garrel

Musica
La gelosia – singolo di Bianca Atzei del 2012